Tomasz Kamiński (ur. 1973) – polski żużlowiec
 Tomasz Kamiński (ur. 1979) – polski polityk, poseł na Sejm
 Tomasz Kamiński (ur. 1965) – polski muzyk bluesowy, skrzypek
 Tomasz Kamiński (ur. 1972) – polski muzyk pop-rockowy
 Tomasz Kamiński (ur. 1977) – polski muzyk bluesowy, harmonijkarz